Az 1986-os Formula–1-es világbajnokság nyolcadik futama a francia nagydíj volt.

Futam

Statisztikák
Vezető helyen:
 Nigel Mansell: 64 (1-25 / 37-53 / 59-80)
 Alain Prost: 16 (26-36 / 54-58)

Nigel Mansell 5. győzelme, 4. leggyorsabb köre, Ayrton Senna 12. pole-pozíciója.
 Williams 26. győzelme.

Források
 A Formula–1 hivatalos oldala

Francia
Francia Formula–1 futamok